WE poate fi:
 Cisiordania, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Weimar, număr de înmatriculare auto al districtului urban german
 Wels, număr de înmatriculare auto al orașului austriac

We poate fi:
 Wé, oraș în Noua Caledonie
 Număr Weber, mărime adimensională în mecanica fluidelor

we poate fi:
 we, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (ゑ în hiragana sau ヱ în katakana)

Legături externe 
 
  „WE” la acronymfinder.com